Бу́йничи (Станция Буйничи, Буйничи-2) — упразднённый сельский населённый пункт (при железнодорожной станции) в составе Буйничского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

В 2011 году был включён в состав деревни Буйничи с приданием последней статуса агрогородка.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Буйничи, Веккер, Бутримовка

См. также 
 Буйничский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района